Agostino Cusani peut désigner  :
 Agostino Cusani (1542-1598), cardinal italien, créé en 1588 par le pape Sixte V
 Agostino Cusani (1655-1730), cardinal italien, créé en 1712 par le pape Clément XI